Монсегюр — небольшое оборонительное сооружение, находящееся на вершине скалы в отрогах Пиренеев, неподалеку от пика св. Варфоломея
 Монсегюр — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Монсегюр — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Монсегюр — коммуна во Франции, департамент Ланды
 Монсегюр — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна